Лева́да — один из микрорайонов Полтавы. Находится на берегу реки Ворсклы. Основная часть микрорайона построена на намывных песках в 1989 году. При постройке использовалась технология свайного фундамента.

В микрорайоне расположены гимназия № 17, Полтавская общеобразовательная школа № 37, Детская городская больница, храм Рождества Богородицы, ТЦ «Мир». В 1994 году запущена троллейбусная линия, соединившая микрорайон с центром города.

География Полтавы
Микрорайоны по алфавиту